Argentyna
 Santa Lucía – miasto w prowincji San Juan w Argentynie
 Santa Lucía – departament w prowincji San Juan w Argentynie
 Santa Lucía – miasto w prowincji Corrientes w Argentynie
Ekwador
 Santa Lucía – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Santa Lucía – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas

Gwatemala
 Santa Lucía Cotzumalguapa – miasto i siedziba gminy w departamencie Escuintla 
 Santa Lucía Milpas Altas – miasto i siedziba gminy w departamencie Sacatepéquez 
 Santa Lucía La Reforma – miasto i siedziba gminy w departamencie Totonicapán 
 Santa Lucía Utatlán – miasto i siedziba gminy w departamencie Sololá
Hiszpania
 Santa Lucía de Gordón – miejscowość w Hiszpanii, w prowincji León
 Santa Lucía de Tirajana – miasto w Hiszpanii na Wyspach Kanaryjskich
Urugwaj
 Santa Lucía – miasto w Urugwaju
 Santa Lucía – rzeka w Urugwaju
Inne
 Santa Lucía – gmina w Hondurasie, w departamencie Francisco Morazán
 Santa Lucía – miejscowość w Kolumbii
 Santa Lucía – miejscowość w Nikaragui
 Santa Lucía – miejscowość w Wenezueli
 Santa Lucía – miejscowość na Kubie, w prowincji Pinar del Río
 Cerro Santa Lucía – wzgórze w Santiago

Zobacz też: Saint Lucia, Santa Lucia, Santa Luċija, St. Lucia, Santa Luzia, Sainte-Luce